Old – album Danny Brown
 Old – album Starflyer 59
 Old – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Northamptonshire
 Old – piosenka
 Old – wieś i gmina w południowej części Węgier